Die 4. Fußball-Asienmeisterschaft fand vom 10. bis zum 19. Mai 1968 im Iran statt. Es siegte der Gastgeber Iran.

Qualifikation 
Automatisch qualifiziert waren:
  (Gastgeber)
  (Titelverteidiger)

Gruppe 1

|}

|}

Gruppe 2

|}

|}

Gruppe 3

|}

|}

Endrunde 

|}

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Detaildaten (engl.)

1968
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1968
Sportveranstaltung im Iran